Ву́лиця Крушельни́цького — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Крушельницького — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Крушельницького — вулиця в місті Городенка Івано-Франківської області.
 Вулиця Крушельницького — вулиця в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей